La stagione 2022-2023 dei Sacramento Kings è la 78ª stagione della franchigia, la 78ª nella NBA, la 38ª a Sacramento.

Draft 

Il Draft NBA 2022 si è tenuto il 23 giugno 2022. Ai Kings spettava una scelte al primo round.

Roster

Uniformi 

 Casa

Trasferta 

Alternativa 

Alternativa

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagione 2022-2023 delle squadre di pallacanestro
2022-2023